Adolf Jensen kan syfta på:

 Adolf Jensen (1866-1953), dansk zoolog
 Adolf Jensen (1837-1879), tysk tonsättare
 Adolph Jensen (1866-1948), dansk statistiker